

Прізвище 

 Павлів Антон Ігорович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Павлів Володимир Віталійович (1974—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлів Володимир Володимирович — український журналіст, редактор, публіцист.
 Павлів Дмитро Юліанович — український археолог та історик.
 Павлів Ірина Василівна — заслужений вчитель України.
 Павлів Йосип Петрович — український і російський письменник.
 Павлів Назарій Орестович — український стронґмен, багаторазовий рекордсмен України
 Павлів Петро Васильович — вчений-геодезист, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний геодезист
 Павлів Сергій Мирославович (1971—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Павлів Тарас Романович — громадський діяч.

Топонім 

Села:
 Павлів — Львівська область, Червоноградський район
 Павлів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район

Див. також 
 Павлув

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів